Zmaj se lahko nanaša na:

 Zmaj, mitološko bitje z eno ali več glavami (lahko bruha ogenj)
 Zmaj (ozvezdje), ozvezdje severne nebesne poloble
 Jadralni zmaj, priprava za letenje
 Motorni zmaj, priprava za letenje z motorjem
 Ljubljanski zmaj, simbol Ljubljane
 Zmajski most v Ljubljani
 Zmaj (igrača), na vrvico privezan lahek ploščat predmet rombaste oblike; glej spuščanje zmajev
 Zmaj (podjetje), slovenska tovarna galvanskih členov
 zmaj, znamenje v kitajskem horoskopu
 Komodoški zmaj, drugo ime za komodoškega varana
 Zmaj 'ma mlade, kulturni festival v Postojni (pogovorno samo Zmaj)
 Zmaj (tovarna letal) - srbski proizvajalec letal

V kulturi
 eden od zmajev v Tolkienovi mitologiji
 Jata zmajev (v izvirniku The Flight of Dragons), risani film iz leta 1982
 Celovški zmaj, slovenska ljudska pravljica
 O petelinu in zmaju, slovenska ljudska pravljica
 Zaljubljeni zmaj, lutkovna pravljica Jane Stržinar
 Pogašeni zmaj, pravljica Bine Štampe Žmavc iz zbirke Pogašeni zmaj
 Petelin in zmaj, pravljica Bine Štampe Žmavc iz iste zbirke
 Zlatolaska in zmaj, pravljica Emila Filipčiča
 Plahi zmaj, pravljica Jindre Strnad
 Anin zmaj, pravljica Barbare Mitchelhill
 Zmaj Lakotaj z Ljubljanskega gradu, pravljica
 Zmajček razgrajaček, pravljica Nika Grafenauerja
 Zmaj Direndaj, pravljica Kajetana Koviča

Priimek
 Jovan Jovanović Zmaj, srbski pesnik

Glej tudi
 hidra